Савиня () — река в Словении, левый приток Савы. Берёт начало из водопада Ринка, в Логарской долине, недалеко от границы с Австрией. Протекает через города Целе и Лашко, впадает в Саву у деревни Зидани Мост. Длина реки составляет 102 км.

Принимает несколько притоков, наиболее значительные из которых: Лучница, Любница, Дрета, Пака, Ложница, Воглайна и Худиня. Довольно часты наводнения.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Притоки Савы
Реки Словении